Raiz - órgão das plantas
Ou ainda:
Raiz (dente) - parte de um dente compreendida entre o colo e o ápice
Raiz (matemática) - na Matemática, a solução de uma equação 
Raiz - na Matemática, resultado de uma radiciação
Raízes (telessérie) - série de televisão americana de 1977 baseada no livro Negras Raízes, de Alex Haley
Raízes (Daniel) - álbum ao vivo do cantor brasileiro Daniel, lançado em 2010 
Raízes (Thalles Roberto) - compilação do cantor e compositor brasileiro Thalles Roberto, lançada em 2010

Ver também 
Radical, conceito da Linguística

Desambiguação

bg:Корен (пояснение)
cs:Kořen (rozcestník)
eu:Erro
hr:Korijen
it:Radice
ko:루트
la:Radix
pl:Korzeń (ujednoznacznienie)
ru:Корень (значения)
sk:Koreň
zh:根 (消歧義)